Валерий Новиков:
 Новиков, Валерий Иванович (род. 1957) — советский футболист.
 Новиков, Валерий Константинович (1939—2012) — российский конструктор.